Народне новине, недељник Демократског савеза Јужних Словена у Мађарској, који је излазио од 3. октобра 1957. до краја априла 1991. године,
 Народне новине, званични лист Републике Хрватске,
 Народне новине, нишке дневне новине.